Белейр () — населені пункти у Флориді

 Белейр — місто () в окрузі Пінеллас штату Флорида
 Белейр-Біч — місто () в окрузі Пінеллас штату Флорида
 Белейр-Блаффс — місто () в окрузі Пінеллас штату Флорида
 Белейр-Шор — місто () в окрузі Пінеллас штату Флорида

Див. також 
 Беллєр ()